Geografia:
 Muntanyes:
 Cap de la Devesa: muntanya situada al municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 Cap de la Devesa: muntanya situada al municipi de Bagà (Berguedà)
 Cap de la Devesa: muntanya situada al municipi de Vallcebre (Berguedà)